

Presentación previa 
Go Soeda fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Chung Hyeon derrotó en la final a Lukáš Lacko.

Cabezas de serie 

  Lu Yen-hsun (Segunda ronda)
  Sam Groth (Segunda ronda)
  Go Soeda ''(Cuartos de final)
 ''' Chung Hyeon (Campeón)

<ol start=5>
  Dudi Sela ''(Primera ronda)
  Tatsuma Ito ''(Segunda ronda)
  Lukáš Lacko ''(Finalistas)
  Ryan Harrison ''(Baja)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Busan  2015